„Африка: Звездите сигурно са полудели“ е приключенско реалити предаване на bTV по формата на Sony Pictures Television – Star Safari.

Изпълнителен продуцент на „Африка: Звездите сигурно са полудели“ е „Паприка латино“, част от групата на MTG – собственика на конкурентната Нова ТВ. Компанията е реализирала за Нова ТВ първия сезон на X Factor, Черешката на тортата и Шатра. Водещи на реалити шоуто са Антон Хекимян и Яна Грудева. Главен редактор е Николай Йорданов.

Сезони

Формат 
Шоуто е приключенско и първият сезон започва през септември 2013 година. Снимките ще са на територията на няколко държави в Африка, сред които Ботсвана и Зимбабве. Предаването разказва и повече за навиците, характера, емоциите на местното население.

Участници 
 Георги Милков (журналист) (победител)
 Георги Тошев (журналист, писател и ТВ продуцент)
 Диляна Попова (актриса и модел)
 Милена Славова (рок и пънк певица)
 Тодор Георгиев (рок и поп певец, участник в Гласът на България 2)
 Юлиан Костов (плувец, актьор)
 Николета Йорданова (гадателка)
 Теди Кацарова (поп певица)
 Емануела Толева и Доротея Толева (модели и актриси, близначки)
 д-р Христо Пимпирев (учен, полярен изследовател)
 Явор Бахаров (актьор)
 Людмила Филипова (писател, „Жена на годината“ 2011)
 Бобо (рап изпълнител, текстописец и композитор)

Елиминирани

Източници

Външни препратки 
 Започва „Африка: звездите сигурно са полудели“
 Яна Грудева и Антон Хекимян са водещите на реалити шоуто „Африка: Звездите сигурно са полудели“ по bTV
 Приключенско риалити „Африка: Звездите сигурно са полудели“ в ефира на bTV наесен
 Български звезди „полудяват“ в Африка
 Звездите полудяват в Африка 
 Явор Бахаров заминава за Африка, канят го в риалити

Български реалити предавания
Предавания на БТВ
Основани в България през 2013 година